Lista 433 'gmin w departamencie Górna Marna, we Francji.